Рожер (Рогерій) II Шалонський (д/н — 27 січня 1065) — середньовічний церковний діяч, дипломат Французького королівства.

За більшістю відомостей належав до Намірського дому, але в деяких джерелах йменується Тюринзьким. За жіночою лінією належав до Каролінгів. Дата і місце народження, освіта не відомі. 1043 року за підтримки французького короля Генріха I став єпископом Шалону. 1044 року відправився до Риму, де отримав підтвердження від папи римського Бенедикта IX. По поверненню наступного року або пізніше заснував абатство Усіх Святих в Шалоні.

Наприкінці 1049 року або у липні або жовтні 1050 року увійшов до французького посольства на чолі із Готьє I Савьє, єпископом Мо, до великого князя Київського Ярослава I. Рожер II також отримав завдання довідатися, чи збереглися мощі Климента Римського у Криму. Також ймовірно брав участь у перемовинах щодо шлюбу князивні Анни з королем Франції. Наприкінці 1050 року разом з посольством і королівською нареченою повернувся до Парижу. Потім єпископ Шалону був учасником королівського весілля.

14 травня 1059 року Рожер II брав участь у коронації Філіппа I. Залишався радником короля до самої смерті у 1065 році. У 1060 або 1061 році отримав право на карбування власної монети. Відомі королівські акти на користь абатства Усіх Святих в Шалоні, де згадується Рожер II

Примітки

Джерела 
 Paris, L. Roger II, XLIVe évêque de Chaalons, sa vie et mission en Russie (1048) / L. Paris // La Chronique de Champagne / Éd. L. Paris. — T. II. — ReimsParis: Techener, 1837
 Barthèlemy E. de. Diocèse ancient de Châlonssur-Marne / E. de Barthèlemy. — Paris: A. Aubry, 1861.
 Древняя Русь в свете зарубежных источников. Т. IV: Западноевропейские источники / сост., пер. и коммент. А. В. Назаренко. — М. : Русский фонд содействия образованию, 2010.
 Шишкин, В. В. Средневековая Франция. V—XVI века / В. В. Шишкин. — СПб. : Евразия, 2019.

Шалонські єпископи